Озан Туфан (тур. Ozan Tufan, нар. 23 березня 1995) — турецький футболіст, півзахисник, захисник клубу «Фенербахче» і національної збірної Туреччини.
 Міннуллін Туфан Абдуллович, Туфан Садєков Міннуллін (тат. Туфа́н Габдулла́ улы Миңну́ллин; 1935—2012) — татарський радянський та  російський драматург, прозаїк, публіцист.

Див. також
 Туфань